Gustav Eriksson (ur. 22 sierpnia 1991) – szwedzki biegacz narciarski, zawodnik klubu IFK Mora SK.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej Gustav Eriksson pojawił się 21 października 2007 roku, podczas zawodów FIS Race w szwedzkiej miejscowości Mora, gdzie w sprincie stylem klasycznym, zajął 46. miejsce.

W Pucharze Świata zadebiutował 4 grudnia 2010 roku w Düsseldorfie, w sprincie stylem dowolnym, gdzie uplasował się na 58. pozycji. Natomiast pierwsze pucharowe wywalczył 29 stycznia 2017 w biegu na 30 km stylem klasycznym, gdzie uplasował się na 25. pozycji.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2019/2020

Bibliografia

Przypisy 

Szwedzcy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1991